Verband der Automobilindustrie
 kod portu lotniczego Owda